Jüdischer Friedhof Warendorf steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Warendorf)
 Neuer jüdischer Friedhof (Warendorf)